Lovato ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Lovato (* 1972), US-amerikanische Triathletin
 Demi Lovato (* 1992), US-amerikanische nichtbinäre Person, die schauspielerisch und musikalisch mit Gesang tätig ist
 Juan Isaac Lovato (1904–2001), ecuadorianischer Professor der Rechtswissenschaft, Politiker und Botschafter
 Matteo Lovato (* 2000), italienischer Fußballspieler
 Michael Lovato (* 1973), US-amerikanischer Duathlet und Triathlet
 Rick Lovato (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Lovato (New Mexico)